Букови́на:

Топоним 
 Буковина — историческая область в Восточной Европе.
 Буковина — деревня в Словакии, в районе Липтовски Микулаш Жилинского края.
 Буковина — село в Львовской области Украины.
 Буковина — деревня в Билгорайском повяте Люблинского воеводства Польши.

Название 
 Буковина — гетто времён Второй мировой войны во Львовской области Украины.
 «Буковина» — украинский футбольный клуб из города Черновцы.
 «Буковина» — стадион в городе Черновцы.
  — газета на украинском языке, издававшаяся Черновцах в 1886 — 1918 годах.

См. также 
 Буковина-Татшаньская — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Татровский повят, Малопольское воеводство.
 Герцогство Буковина — коронный край в Австро-Венгерской империи (1849—1918)
 «Советская Буковина»

Примечания